Dies ist eine Liste der Grammontenserpriorate des ehemaligen Ordo Grandimontensium, geographisch geordnet. Innerhalb Frankreichs erfolgt die Ordnung nach Départements.

Quelle 
 Michel Fougerat: Liste des fondations grandmontaines.

Grammontenserpriorate
!Priorate